Кли́макс (климактерический период, от  «лестница») — период физиологической перестройки организма биологической особи, характеризующийся постепенной инволюцией, угасанием функции половой системы, происходящим в связи с возрастными изменениями. Наблюдается как у женщин, так и у мужчин. У женщин он протекает острее и довольно быстро (в течение 3-5 лет), у мужчин — мягче и длительнее. По отношению к женщинам также употребляют термин менопауза.

У женщин прекращается возможность иметь детей, характеризуется нерегулярностью или полным прекращением менструаций. В среднем наступает примерно в 50 лет, но это время может сильно варьироваться. Обычно протекает спокойно, но некоторые женщины переносят климакс очень тяжело, с нарушением кровяного давления, нервными расстройствами и др. С 1950-х годов стала применяться заместительная гормональная терапия, при которой используют эстроген отдельно или вместе с прогестероном.

У мужчин в яичках уменьшается число клеток, вырабатывающих половые гормоны, в результате снижается их содержание в крови, нарушается согласованная деятельность желёз внутренней секреции, что приводит к расстройству той или иной функции организма. Чаще всего нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы: могут отмечаться боли в области сердца, ощущение пульсации в голове, головокружение, повышение кровяного давления. Иногда слабеет память, снижается работоспособность.

Симптомы 

Климакс может сопровождаться следующими симптомами:
 «приливы» (внезапные покраснения лица, шеи, груди, затылка, сопровождающиеся чувством жара и обильным выделением пота)
 нестабильное кровяное давление;
 частая смена настроения без причин;
 учащенное сердцебиение;
 потливость;
 повышенная чувствительность и нервная возбудимость;
 нарушения сна;
 мигрень;
 увядание кожи, резкое появление морщин;
 плохое самочувствие, общая слабость;
 одышка и чувство нехватки воздуха;
 головокружение;
 тошнота;
 нарушение равновесия при ходьбе;
 увеличение веса;
 снижение либидо;
 сухость и зуд во влагалище;
 боли при мочеиспускании;
 рассеянность, забывчивость.

См. также 
 Предменструальный синдром

Примечания

Литература

Ссылки 
 Menopause  / NHS Choises

Физиология репродуктивной системы женщин
Эндокринология